Колошино — название населённых пунктов в России:
 Колошино — устаревшее название территории, граничащей с Черкизовом по линии Окружной МЖД; сейчас — микрорайон и одноимённая промзона, а также промышленная железнодорожная станция.
 Колошино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Колошино — деревня в Ельнинском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.
 Колошино — станция в Ельнинском районе Смоленской области.
 Колошино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

См. также